Матегораре има више значења:

 Матегораре (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Матегораре (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику